A Embaixada do Brasil em Havana é a missão diplomática brasileira em Cuba. A Embaixada localiza-se no Miramar Trade Center, Av. 3ª e 76 e 78, Ed. Beijing, 2º andar, sala 206, Miramar, Playa.

Ver também 
 Cuba
 Missões diplomáticas do Brasil

Ligações externas 
 Embaixada do Brasil em Havana
 Lista de Embaixadas 

Havana
Relações entre Brasil e Cuba